Университетский — территориальная единица Свердловского округа города Иркутск. В микрорайоне есть две школы с бассейнами, два подземных перехода, два торговых центра, поликлиника и фитнес-центр.

Первые годы 
Университетский был построен на довольно гористой местности где уклон горы составлял чуть ли не 30 градусов и поэтому первое время жителям было неудобно передвигаться по микрорайону из-за отсутствия тротуаров и лестниц. Также было и с машинами который застревали в лужах и вязкой грязи.

С момента постройки в микрорайоне был всего лишь один магазин.

Архитектура 
Дома в микрорайоне построены террасным методом ввиду гористой местности.

Микрорайон застроен полностью панельными домами серии 135.

Проект разработан в институте «Иркутскгражданпроект» в 1987. Авторы архитекторы В. А. Павлов, Н. Н. Беляев, Н. В. Бух, Н. В. Жуковский, О. Н. Козлова.

Микрорайоны Иркутска